Schönau oder Schoenau ist der Name folgender Personen:

 ein elsässisches Adelsgeschlecht, siehe Schönau (Adelsgeschlecht)

 Annaliese Schönau (1907–1977), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Bernhard Müller-Schoenau (1925–2003), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Birgit Schönau (* 1966), deutsche Journalistin und Publizistin
 Burkhard Müller-Schoenau (* 1957), deutscher Redakteur und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Gunhild von Schönau-Wehr (1891–1981), deutsche Malerin
 Hans Wolfsbauer-Schönau (1925–2005), österreichischer Architekt, Maler und Grafiker
 Horst Schönau (* 1949), deutscher Bobfahrer
 Johann Franz von Schönau (1619–1656), von 1653 bis 1656 Fürstbischof von Basel
 Johann Nepomuk von Schönau (1753–1821), böhmischer Industrieller
 Marlies Schönau (1923–1995), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Max von Schönau-Wehr (1847–1903), preußischer Generalleutnant
 Peter Schönau (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Rudolf von Schönau-Wehr (1809–1880), badischer Forstbeamter und Kammerherr
 Wilhelm Karl von Dyhrn-Schönau (1749–1813), deutscher Aristokrat, Diplomat, Minister, Unternehmer und Grundbesitzer

Schönau heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Schönau am Königssee, Gemeinde im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schönau an der Brend, Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schönau-Berzdorf, Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schönau im Schwarzwald, Stadt im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schönau (Odenwald), Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schönau (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schönau (Rottal), Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Bad Schönau, Gemeinde in Niederösterreich
 Schönau an der Triesting, Gemeinde in Niederösterreich
 Schönau im Mühlkreis, Gemeinde in Oberösterreich

 Schœnau, Gemeinde im Elsass, Département Bas-Rhin, Frankreich

Ortsteile in Deutschland:
 Schönau (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schönau (Bad Kohlgrub), Ortsteil der Gemeinde Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Schönau (Bad Münstereifel), Stadtteil von Bad Münstereifel, Nordrhein-Westfalen
 Chemnitz-Schönau, Stadtteil von Chemnitz, Sachsen
 Schönau (Dortmund), Stadtteil von Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Schönau (Ellwangen), Ortsteil der Stadt Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schönau (Falkenstein), Ortsteil der Stadt Falkenstein, Vogtlandkreis, Sachsen
 Schönau (Frohburg), Ortsteil von Frohburg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Schönau (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Schönau (Gemünden am Main), Ortsteil der Stadt Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Schönau (Gilserberg), Ortsteil der Gemeinde Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schönau (Gräpel), Siedlung in der Gemeinde Estorf, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Schönau (Grünenbach), Ortsteil der Gemeinde Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schönau (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schönau (Inchenhofen), Ortsteil des Marktes Inchenhofen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schönau (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Schönau vor dem Walde, Ortsteil der Gemeinde Leinatal, Landkreis Gotha, Thüringen
 Schönau (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Schönau (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schönau (Mannheim), Stadtteil von Mannheim, Baden-Württemberg
 Schönau (Neuburg am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Schönau (Neunkirchen-Seelscheid), Ort im Ortsteil Wolperath der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schönau (Ralbitz-Rosenthal), Ortsteil der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Schönau (Schernfeld), Ortsteil der Gemeinde Schernfeld, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Schönau (Schleusegrund), Ortsteil der Gemeinde Schleusegrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Schönau (Schwarzhofen), Ortsteil des Marktes Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schönau (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schönau (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Schönau (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Schönau (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schönau (Uder), Ortsteil der Gemeinde Uder, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Schönau (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Schönau (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Schönau (Wenden), Ortsteil der Gemeinde Wenden, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Schönau (Wildenfels), Ortsteil der Gemeinde Wildenfels, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Schönau (Wutha-Farnroda), Ortsteil der Gemeinde Wutha-Farnroda, Wartburgkreis, Thüringen
 Schönau (Zweiflingen), ehemaliger Wohnplatz, aufgegangen im Dorf Friedrichsruhe (Zweiflingen) im namengebenden Ortsteil der Gemeinde Zweiflingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Gemeindeteile in Österreich:
 Schönau (Gemeinde Stadtschlaining), Ortsteil der Gemeinde Stadtschlaining, Bezirk Oberwart, Burgenland

 Schönau an der Donau, Katastralgemeinde von Groß-Enzersdorf, Niederösterreich
 Schönau bei Litschau, Ortschaft von Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Schönau Amt, Katastralgemeinde von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Schönau (Gemeinde Bad Traunstein), Ortschaft von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Schönau (Gemeinde Litschau), Katastralgemeinde von Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

 Katastralgemeinde Schönau der Gemeinde Bad Schallerbach in Oberösterreich (ehemaliger Gemeindename)
 Schönau (Gemeinde Naarn), Ort bei Baumgarten in der Marktgemeinde Naarn im Machlande in Oberösterreich
 Schönau (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortschaft in der Stadtgemeinde Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Schönau (Gemeinden Bad Schallerbach, Pollham), Ortschaft von Bad Schallerbach und Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Schönau an der Enns, Ort der Marktgemeinde Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Schönau (Gemeinde Kremsmünster), Ort in Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Schönau (Gemeinde Krispl), Ort bei Krispl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Schönau (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

 Schönau (Gemeinde Frohnleiten), Ort bei Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Schönau (Gemeinde Landl), Ortsteil von Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schönau (Gemeinde Pöllau), Katastralgemeinde und Ortschaft von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Schönau (Gemeinde Bach), Ortschaft von Bach, Bezirk Reutte, Tirol
 Schönau (Gemeinde Breitenbach), Ortschaft von Breitenbach am Inn, Bezirk Kufstein, Tirol
 Schönau (Gemeinde Häselgehr), Ortsteil von Häselgehr, Bezirk Reutte, Tirol
 Schönau (Steyr), ehemalige Vorstadt der Statutarstadt Steyr, Oberösterreich

Polen:(nach Landkreis-ABC)
 Schönau, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Szynowo in der Gmina Barczewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönau, Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Jarzębiec, Ortsteil von Płoskinia, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönau (bei Herzberg), Kreis Danzig, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Stanisławowo, Ortsteil von Cedry Wielkie, Woiwodschaft Pommern
 Schönau (an der Katzbach), Kreis Goldberg, Schlesien, seit 1945: Świerzawa, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Schönau, auch Adlig Schönau, Kreis Graudenz, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Szonowo Szlacheckie, Woiwodschaft Pommern
 Schönau (bei Landeck), Kreis Habelschwerdt, Schlesien, seit 1945: Orłowiec, Ortsteil von Lądek-Zdrój, Woiwodschaft Niederschlesien
 Schönau (bei Mittelwalde), Kreis Habelschwerdt, Schlesien, seit 1945: Smreczyna, Ortsteil der Gmina Międzylesie, Woiwodschaft Niederschlesien
 Schönau, Kreis Kolberg (-Körlin), Pommern, seit 1945: Trzciana (Sławoborze), Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Schönau, Kreis Leobschütz, Schlesien, seit 1945: Szonów, Ortsteil von Głogowek, Schlesien
 Schönau, Kreis Liegnitz, Schlesien, ab 1945: Łąkotka, untergegangener Ort, Woiwodschaft Niederschlesien
 Schönau (bei Kalthof), Kreis Marienburg, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Kraśniewo, Dorf in der Gmina Malbork, Woiwodschaft Pommern
 Schönau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, nach 1945: Siemno, untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönau, Kreis Schlochau, Pommern, seit 1945: Drzonowo (Biały Bór), Ortsteil von Biały Bór, Woiwodschaft Westpommern

Rumänien:
 Șona (Alba) im Kreis Alba, Rumänien (Schönau in Siebenbürgen, ungarisch Szépmezö)

Serbien:
 Gajdobra, Ortsteil von Bačka Palanka, Bezirk Južna Bačka, Vojvodina, Serbien (ungar. Szépliget)

Tschechien:
 Činov, Ortsteil von Stružná, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Krásensko, Gemeinde im Okres Vyškov, Tschechien
 Křenov, Ortsteil von Dubá, Okres Česká Lípa, Tschechien
 Loučky, Ortsteil von Verneřice, Okres Děčín, Tschechien
 Pěkná, Ortsteil von Nová Pec, Okres Prachatice, Tschechien
 Šanov, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien
 Šanov nad Jevišovkou, Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
 Šanov u Rakovníka, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
 Šanov (Červená Voda), Ortsteil von Červená Voda (Tschechien), Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Šanov (Teplice), Ortsteil von Teplice (früher Teplitz), Okres Teplice, Tschechien
 Šenov u Nového Jičína, Gemeinde im Okres Nový Jičín, Tschechien
 Sněžná (Kraslice), Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov, Tschechien
 Šonov, Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Šonov (Provodov-Šonov), Ortsteil der Gemeinde Provodov-Šonov, Okres Náchod, Tschechien

 Schönau, ehemaliger Name von Šuňava in der Slowakei

sowie:
 Kloster Schönau – diverse Klöster und Stifte
 Schloss Schönau – diverse Schlösser

 Schönau (Fluss), Mittellauf der Schwarza in Südthüringen

Schönau, Weiteres:
 Elektrizitätswerke Schönau, Ökostromanbieter aus Schönau im Schwarzwald

Siehe auch:
 Groß Schönau
 Großschönau
 Klein Schönau
 Kleinschönau
 Neuschönau